The Girl Show foi uma série de animação franco-canadense exibido na Sunny Games LLC, Just Free Games.com e Jetix gravado nas vozes de Catherine O'Hara e Vanessa Paradis.

Séries de televisão do Canadá
Séries de televisão da França
Programas de televisão em língua inglesa